Ледяев — фамилия; имеет женскую форму Ледяева.
 Ледяев, Алексей Семёнович (родился 10 марта 1956 года) — латвийский религиозный деятель, основатель и старший пастор харизматической христианской конгрегации «Новое поколение».
 Ледяев, Пётр Васильевич (1938—1997) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Ледяев, Юрий Семёнович (родился 12 августа 1953 года) — российский математик, доктор физико-математических наук, профессор.